Jeff May (né le  à Richmond, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
En 2002, il commence sa carrière junior avec les Raiders de Prince Albert dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi par les Red Wings de Détroit au cinquième tour en cent-cinquante-et-unième position lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2005. En 2008, il passe professionnel avec les Admirals de Norfolk de la Ligue américaine de hockey. En 2012, il décide de partir en Europe. Il signe chez les Ducs d'Angers pensionnaires de la Ligue Magnus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||40 ||0 ||3 ||3 ||19 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2004-2005 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||67 ||3 ||19 ||22 ||66 ||17 ||2 ||3 ||5 ||13
|-
|2005-2006 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||72 ||2 ||28 ||30 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||72 ||10 ||34 ||44 ||96 ||5 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|rowspan="2"|2007-2008 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||25 ||1 ||19 ||20 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||29 ||3 ||21 ||24 ||19 ||19 ||2 ||7 ||9 ||10
|-
|2008-2009 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||23 ||4 ||6 ||10 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=3|2008-2009 || Admirals de Norfolk || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Bruins de Providence || LAH ||11 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Rampage de San Antonio || LAH ||25 ||1 ||4 ||5 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Rampage de San Antonio || LAH ||46 ||2 ||4 ||6 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Rampage de San Antonio || LAH ||56 ||1 ||8 ||9 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Wranglers de Las Vegas || ECHL ||50 ||7 ||20 ||27 ||53 ||18 ||2 || 5|| 7|| 10
|-
| 2012-2013 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 24|| 4|| 4|| 8|| 64|| 16 || 4 || 5 || 9 || 18
|-
| 2012-2013 || Ducs d'Angers || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2012-2013 || Ducs d'Angers || CdlL || 6|| 0|| 6|| 6|| 2|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2013-2014 || Wranglers de Las Vegas || ECHL || 42|| 11|| 14|| 25|| 29|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Stars du Texas || LAH || 2|| 0|| 1|| 1||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bears de Hershey || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Reign d'Ontario || ECHL || 38|| 4|| 12|| 16|| 34|| 19|| 0|| 7|| 7|| 16
|-
| 2015-2016 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 23 || 3 || 18 || 21 || 77 || 16 || 2 || 6 || 8 || 14

Notes et références 

Naissance en avril 1987
Naissance à Richmond (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Défenseur de hockey sur glace